ruiter (stellage), stellage voor het te velde drogen van gewassen
ruiter (persoon), iemand die een dier berijdt
 Ridder (ruiter), middeleeuws bereden en bepantserd soldaat (ruiter)

klepje of uitstekend etiket, bijvoorbeeld: 
in een fichebak
op een hangmap
Dakruiter, een toren die op een dak gebouwd is
Friese ruiter, ook wel Spaanse ruiter genoemd, een verplaatsbare militaire hindernis

ruiters, vogels (steltlopers) uit een van de geslachten: 
Tringa
Bartramia
Tryngites
Xenus
Ruiter (automerk), Nederlands automerk

Geografie 
(De) Ruiter (Roeselare), een gehucht in de Belgische stad Roeselare
(De) Ruiter (Waasmunster), een gehucht in de Belgische gemeente Waasmunster

Personen
Antoinette Ruiter (1946), Nederlands beeldhouwster
Bert Ruiter (1946), Nederlands basgitarist, producer en componist
Dirk Cornelis Ruiter (1918 – 1944), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Els Ruiters (1964), Nederlands auteur van jeugdboeken, chicklit en thrillers
Jan Ruiter (doorverwijspagina)
Josée Ruiter (1947), Nederlands actrice
Leontine Borsato, geboren Ruiters (1967), Nederlands televisiepresentatrice en actrice
Marijke Ruiter (1954), Nederlands paralympisch zwemster en basketbalster
Mense Ruiter (1908 – 1993), Nederlands orgelbouwer
Robbin Ruiter (1987), Nederlands voetbaldoelman
Theo Ruiter (1911 – 1965), Nederlands verzetsstrijder en caféhouder
Dierick Ruiters (17e eeuw), Nederlands zeevaarder en ontdekkingsreiziger

Zie ook
De Ruiter (achternaam)
De Ruyter (doorverwijspagina)
Ruijter (doorverwijspagina)
Ruiterij, cavalerie